

Geografia 
 Fairview Shores – census-designated place nella contea di Orange in Florida, Stati Uniti d'America
 Gulf Shores – comune nella contea di Baldwin dello Stato dell'Alabama, Stati Uniti d'America
 Lambton Shores – comune nella provincia dell'Ontario, nella contea di Lambton, Canada
 Ocean Shores – città della Contea di Grays Harbor nello Stato di Washington, Stati Uniti d'America
 Pine Knoll Shores – città della contea di Carteret, Carolina del Nord

Musica 
 Pure Shores – canzone del gruppo britannico All Saints
 Wilder Shores – album in studio di Belinda Carlisle

Altro 
 Chesapeake Shores – serie televisiva canadese/statunitense